Оук Вали има више значења:
 Оук Вали (Њу Џерзи)
 Оук Вали (Тексас)